Az 1983-as U20-as jégkorong-világbajnokságot 1982. december 26. és 1983. január 4. között rendezték Leningrádban. A tornát a szovjet válogatott nyerte, 7 győzelemmel, Csehszlovákia ezüstérmes, Kanada pedig bronzérmes lett.

A csoport 
A bajnokság során minden válogatott játszott a többi válogatottal, így alakult ki a végeredmény.

Táblázat 

Norvégia kiesett a főcsoportból, és 1984-ben a B csoportban versenyzett (a helyére a svájci válogatott érkezett).

Végeredmények

Pontkirályok

Díjak

B csoport 
A B csoport számára 1983. március 14. és 20. között rendeztek tornát a franciaországi Angletban. A nyolc csapatot két négyes csoportba osztották, ahonnan az első és második helyezettek a továbbjutásért játszottak, a harmadik és negyedik helyezettek a kiesés elkerüléséért. Az egymás ellen játszott meccsek eredményeit továbbvitték a második fordulóba.

Selejtező kör

A csoport

B csoport

Rájátszás 

Olaszország kiesett a C csoportba (a helyére a román válogatott érkezett).

Harc a továbbjutásért 

Svájc feljutott a főcsoportba

Pontkirályok

C csoport 
1983-ban tartottak először tornát C csoport számára, március 3-tól 9-ig Bukarestben. A bajnokság alatt minden válogatott két alkalommal játszott a többi csapattal.

Románia feljutott a B csoportba

Külső hivatkozások 

Championnat du monde 1983 des moins de 20 ans

U20-as jégkorong-világbajnokságok
U20
1983 a jégkorongban